Marianowo ist der Name zahlreicher Orte in Polen:
 Woiwodschaft Großpolen:
 Marianowo (Dominowo)
 Marianowo (Miasteczko Krajeńskie) (Marienfelde, Kreis Wirsitz/Posen)
 Marianowo (Sieraków)
 Marianowo (Ślesin)
 Marianowo (Sompolno)
 Marianowo (Śrem)
 Marianowo (Wieleń) (Mariendorf, Netzekreis/Pommern)
 Marianowo (Wronki)
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Marianowo (Brzuze)
 Marianowo (Zbiczno)
 Woiwodschaft Lebus:
 Marianowo (Międzyrzecz)
 Woiwodschaft Masowien:
 Marianowo (Długosiodło)
 Marianowo (Krzynowłoga Mała)
 Marianowo (Strzegowo)
 Marianowo (Szydłowo)
 Marianowo (Wieczfnia Kościelna)
 Woiwodschaft Podlachien:
 Marianowo (Piątnica)
 Woiwodschaft Pommern:
 Marianowo (Wejherowo)
 Woiwodschaft Westpommern:
 Marianowo (Marienfließ, Kreis Saatzig/Pommern)

Siehe auch: Marianowo Brodowskie, Marianów